Кузьма́ может означать:
 Кузьма — мужское личное имя.

Фамилия 
 Кузьма, Марта (род. 1964) — американский искусствовед и куратор украинского происхождения.
 Кузьма, Нора Луиза (более известна как Трейси Лордс; род. 1968) — американская модель, актриса, певица, писатель и деятель киноиндустрии.
 Кузьма, Роман Владимирович (более известен под фамилией Турянский; 1894—1940) — украинский коммунистический общественно-политический деятель, автор ряда публицистических сочинений.

Псевдоним 
 Кузьма Скрябин (1968—2015) — украинский певец, автор песен, писатель, телеведущий, продюсер, актёр.
 Кузьма Турхан (1915—1988) — чувашский прозаик, переводчик и редактор, педагог.
 Кузьма Чорный (1900—1944) — белорусский советский писатель, драматург, переводчик.

Топоним 
 Кузьма — река, приток Челмы.
 Кузьма — река, приток Чепцы.
 Кузьма — село в Кезском районе Удмуртии.
 Кузьма — деревня в Кезском районе Удмуртии.
 Кузьма-Александровка — деревня в Гафурийском районе Башкортостана.